Спа́сская — женская форма фамилии  и топоним.

 Известные носительницы 
 Спасская, Вероника Сергеевна (1933—2011) — филолог-испанист, переводчица, литературный исследователь.
 Спасская, Евгения Юрьевна (1891—1980) — украинский искусствовед, этнолог, музейщик.
 Спасская, Ираида Васильевна (род. 1944) — советская спортсменка (шашки), мастер спорта международного класса, гроссмейстер, четырёхкратная чемпионка СССР по русским шашкам.
 Спасская, Софья Гитмановна (1901—1962) — художник трёхмерного пространства, скульптор.
 Вера Спасская (настоящее имя Ретивова, Татьяна Андреевна; 1929—2020) — радиожурналистка русской эмиграции (радио «Голос Америки»).

Топоним 
 Спасская — село в Сторожинецком районе Черновицкой области Украины.
 Спасская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Спасская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Спасская — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Спасская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Спасская — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Спасская — конечная станция Правобережной линии Петербургского метрополитена.
 Спасская — река в Свердловской области.
 Спасская — река в Кировской области. Культура 
 Спасская — российский детективный сериал

 См. также